Sun City peut faire référence à :

Toponyme

Afrique du Sud 
 Sun City, un complexe touristique comprenant hôtels et parcs d'attractions en Afrique du Sud ;
 Sun City, prison de Johannesburg en Afrique du Sud ;
 Sun City, un album de rock militant contre l'Apartheid.

États-Unis 
 Sun City, une ville en Arizona ;
 Sun City West, une ville en Arizona ;
 Sun City, une ville au Kansas.

Voir aussi 
 Sun City Center, localité du Comté de Hillsborough en Floride.